Antonio Cappelli (1818-1887)  – storico italiano.
 Antonio Cappelli (1849-1902) – agronomo e politico italiano.
 Antonio Cappelli (1868-1939) – presbitero, storico e bibliotecario italiano.
 Giovanni Antonio Cappelli – pittore italiano.
 Orazio Antonio Cappelli – poeta, politico e diplomatico italiano.